Eruption kan syfta på:

Eruption (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp verksam på 1970-talet
Eruption (låt) – en låt av det amerikanska rockbandet Van Halen
Eruption (vulkaniskt utbrott) – ett vulkanutbrott
Eruption (odontologi) – när tänderna träder in i munhålan och blir synliga